Osoby noszące nazwisko Baer:
 Bogdan Baer (1926–2002) – polski aktor
 Buddy Baer (1915–1986) – amerykański bokser i aktor
 Édouard Baer (ur. 1966) – francuski aktor
 Karl Ernst von Baer (1792–1876) – niemiecki przyrodnik
 Max Baer (1909–1959) – amerykański bokser
 Max Baer Jr. (ur. 1937) – amerykański aktor
 Monika Baer (ur. 1971) – polska antropolożka
 Moritz Baer (ur. 1997) – niemiecki skoczek narciarski
 Paul Baer (1894–1930) – amerykański pilot wojskowy, as myśliwski
 Ralph Baer (1922–2014) – amerykański wynalazca i inżynier
 Richard Baer (1911–1963) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski

Zobacz też:
 Bär